El Trapiche kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Trapiche, Nayarit, 
 El Trapiche, Candelaria Loxicha, 
 El Trapiche, Santa María Tonameca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar